Peter Jaks, švicarski hokejist, * 4. maj 1966, Frýdek-Místek, Češkoslovaška, † 5. oktober 2011, okolica Barija, Italija.

Jaks je celotno kariero igral v švicarski ligi za klube HC Ambrì-Piotta, HC Lugano in Zürich SC Lions. Skupno je v prvi švicarski ligi odigral 809 prvenstvenih tekem, na katerih je dosegel 487 golov. Osvojil je tri naslove švicarskega državnega prvaka, v sezoni 1987/88 z Luganom ter v sezonah 1999/00 in 2000/01 z Zürichom. 

Za švicarsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in šestih svetovnih prvenstvih, skupno pa je za reprezentanco odigral 143 tekem. 

5. oktobra 2011 je umrl v železniški nesreči pri Bariju, Italija.

Pregled kariere

|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska 2. liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska 2. liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 85/86
|
| 36
| 21
| 13
| 34
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 86/87
|
| 36
| 39
| 23
| 62
|
| 23
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 87/88
|
| 36
| 38
| 21
| 59
|
| 22
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švica
| Olimpijske igre
| 88
|
| 6
| 2
| 3
| 5
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 88/89
|
| 36
| 28
| 11
| 39
|
| 20
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 11
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 36
| 28
| 21
| 49
|
| 20
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 14
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 90
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 36
| 36
| 35
| 71
|
| 59
|
| 4
| 2
| 5
| 7
|
| 9
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 91/92
|
| 36
| 22
| 23
| 45
|
| 42
|
| 10
| 8
| 5
| 13
|
| 4
|-
| Švica
| Olimpijske igre
| 92
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 92/93
|
| 26
| 12
| 4
| 16
|
| 51
|
| 9
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 93/94
|
| 36
| 24
| 18
| 42
|
| 16
|
| 2
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 94/95
|
| 32
| 21
| 18
| 39
|
| 26
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 95/96
|
| 36
| 24
| 22
| 46
|
| 22
|
| 7
| 4
| 4
| 8
|
| 29
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo B
| 96
|
| 7
| 4
| 6
| 10
| +6
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 96/97
|
| 43
| 24
| 30
| 54
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švica
| Olimpijske kvalifikacije
| 97
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 97/98
|
| 37
| 28
| 15
| 43
|
| 22
|
| 14
| 4
| 9
| 13
|
| 39
|-
| Švica
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 98/99
|
| 40
| 25
| 26
| 51
| +30
| 20
|
| 7
| 4
| 3
| 7
| -4
| 4
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 45
| 16
| 21
| 37
| +23
| 38
|
| 14
| 5
| 4
| 9
| +6
| 14
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 41
| 14
| 15
| 29
| +4
| 16
|
| 16
| 2
| 10
| 12
| +5
| 12
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 01/02
|
| 44
| 21
| 17
| 38
|
| 53
|
| 15
| 5
| 4
| 9
|
| 10
|-
| Zürich SC Lions
| Švicarska liga
| 02/03
|
| 42
| 14
| 14
| 28
|
| 39
|
| 11
| 3
| 1
| 4
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 734
| bgcolor="#7FFF00" | 449
| bgcolor="#7FFF00" | 363
| bgcolor="#7FFF00" | 812
| bgcolor="#7FFF00" | +63
| bgcolor="#7FFF00" | 539
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 133
| bgcolor="#7FFF00" | 51
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 107
| bgcolor="#7FFF00" | +7
| bgcolor="#7FFF00" | 160
|}

Sklici

Viri 
 
 

Švicarski hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Švico
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švicarski hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Zürich SC Lions
Umrli v prometnih nesrečah